Yautepec kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Yautepec (kommun), Morelos, 
 Yautepec, Morelos, 
 Yautepec, Guerrero, Malinaltepec, 
 Yautepec, delstaten Mexiko, Ixtapan de la Sal,